Camelhump bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Camelhump (New York)	
 Camelhump (Pennsylvania)